Elenco dei partecipanti alla Gara in linea Donne Elite dei Campionati del mondo di ciclismo su strada 2010.

Al via erano schierate 123 corridori in rappresentanza di 35 nazioni. Di queste 77 portarono a termine la gara mentre 45 si ritirarono.

Modalità di qualificazione 
Le prime cinque nazioni della classifica UCI al 15 agosto potevano iscrivere quattordici atlete e schierarne in gara sette; le nazioni tra la sesta e la quindicesima posizione della classifica potevano iscrivere dodici atlete e schierarne in gara sei; le nazioni tra la sedicesima e la ventesima posizione della classifica potevano iscrivere dieci atlete e schierarne in gara cinque mentre tutte le altre nazioni potevano iscrivere sei atlete e schierarne in gara tre. Le campionesse continentali e la campionessa mondiale uscenti potevano essere iscritte in aggiunta alle partecipanti iscritte.

Campionessa mondiale uscente:  Tatiana Guderzo
Europa:  Noortje Tabak
America:  Shelley Evans
Asia:  You A Jin
Africa:  Lynette Burger
Oceania:  Bridie O'Donnell

Corridori per squadra 
Nota: R ritirato, NP non partito.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionati del mondo di ciclismo su strada 2010
Partecipanti a competizioni ciclistiche